Die Saison 2016/17 der Oberliga Westfalen war die 35. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die fünfte nach ihrer Wiedereinführung durch den ausrichtenden Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Saison begann am 14. August 2016 und endete am 28. Mai 2017.

Teilnehmer 
Für die Oberliga Westfalen haben sich folgende Mannschaften qualifiziert:

 der Absteiger aus der Regionalliga West 2015/16: 
  TuS Erndtebrück
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 2015/16: 

 die zwei Meister der beiden Staffeln der Westfalenliga 2015/16: 
  SC Hassel (Staffel 1)
  FC Brünninghausen (Staffel 2)
 Sieger des Entscheidungsspiels der beiden Tabellenzweiten der beiden Staffeln der Westfalenliga 2015/16: 
  1. FC Kaan-Marienborn (Staffel 2)

Auf- und Abstiegsregelung 

 Aufstieg in die Regionalliga West
Für den Aufstieg in die Regionalliga West sind der Erst- und Zweitplatzierte sportlich qualifiziert.
 Abstieg aus der Oberliga Westfalen
Die zwei Tabellenletzten steigen in die jeweilige Staffel der Westfalenliga ab. Bei drei bzw. vier Absteigern aus der Regionalliga West und den sonstigen übergeordneten Ligen in die Oberliga steigen die drei bzw. vier Tabellenletzten zur Westfalenliga ab. Bei fünf oder mehr Absteigern aus der Regionalliga West und den sonstigen übergeordneten Ligen in die Oberliga steigen die vier Tabellenletzten zur Westfalenliga ab. Die Voraussetzung hierfür ist, dass zwei Vereine der Oberliga ihr Aufstiegsrecht in die Regionalliga wahrnehmen, ansonsten erhöht sich die Zahl der Absteiger bis maximal auf sechs Mannschaften.
 Aufstieg in die Oberliga Westfalen
Aus den beiden Westfalenligen steigen die beiden Meister auf. Sollte die Anzahl von 18 Mannschaften der Oberliga nicht erreicht werden, tragen die Tabellenzweiten jeder Staffel bei einem freien Platz ein Entscheidungsspiel um einen zusätzlichen Aufsteiger in die Oberliga aus.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Stadien

Weblinks 
 Offizielle Website der Oberliga Westfalen
 Fußball-Oberliga Westfalen 2016/17 in der Datenbank von weltfussball.de

Einzelnachweise 

2016
Oberliga Westfalen